Музей Бродского — музеи, посвящённые творчеству поэта Иосифа Бродского или художника и коллекционера Исаака Бродского:

 Музей-квартира художника Бродского — в Санкт-Петербурге, на площади Искусств (поблизости от Русского музея)
 Музей Иосифа Бродского (значения)